François Labbé peut désigner :
 François Labbé (né en 1928), homme d'affaires québécois, fondateur du Réseau des Appalaches.
 François Labbé (né en 1948 à Dinan), professeur agrégé, docteur ès lettres, spécialiste du  et écrivain.

Notes et références